«Поклонение волхвов в зимнем пейзаже» () — картина, написанная в 1563 году нидерландским художником Питером Брейгелем Старшим. На ней изображён визит волхвов с Востока к Святому семейству. Художник переносит библейскую сцену во фламандскую деревню. Первая картина на тему Поклонения волхвов с изображением снегопада. Картина находится в коллекции Музея Оскара Райнхарта в Винтертуре.

Описание 
Зритель смотрит на фламандскую деревню с возвышенности сквозь плотные сугробы. Небо серовато-жёлтое, а цвет снега варьируется от белого до желтовато-зелёного оттенков. Как это часто бывает в работах Брейгеля, в картине доминирует диагональ от левого нижнего угла к правому верхнему, которая здесь усилена стеной моста. Рейка, прислоненная к стене полуразрушенного здания справа, и самодельная крыша на правом краю картины, под которой горит огонь, являются структурирующими элементами. Деревья, горизонтальные оси зданий и стена у реки на переднем плане слева оказывают стабилизирующее воздействие на диагональную композицию.

Мы видим поклонение волхвов, упомянутое в евангелии от Матфея и дополненное в духе XVI века многочисленными ассоциациями. Три волхва пришли с востока, чтобы почтить новорожденного Иисуса дарами. Через ворота их свита проходит к ветхому хлеву в левом нижнем углу. Слуги и солдаты везут мулов с поклажей. Все они покрыты снегом. Два короля изображены коленопреклонёнными, за ними стоит третий, Валтасар, со своим даром. С материнской улыбкой Мария показывает ребёнка на коленях. Иосиф почти сливается со стеной, у которой сидит. Поскольку ясли незаметно спрятаны, повседневная жизнь зимней брабантской деревни становится почти главной темой картины. Брейгель движется в сторону самостоятельного жанрового произведения. Начало января, деревья голые, а река полностью замёрзла. С моста человек проверяет прочность льда бревном. Другие срезают ветви со срубленного дерева. На берегу мать зовет ребёнка на санках, так как рядом находится прорубь. Мужчина в зелёной куртке только что отнёс ведро от водоёма, а другой в красной куртке несёт ведро к нему. Разрушенный замок справа с двойными арочными окнами немного великоват для деревни. Он символизирует язычество или Ветхий Завет, освобождающий место для чего-то нового. Под наклонным навесом, пристроенным к замку, кто-то греется у огня. Другая группа толпится вокруг костра рядом с конюшней.

Техника 
Фигуры в миниатюрной масляной живописи на дереве по большей части лишь эскизно обозначены грубыми мазками кисти. Только жители деревни и особенно водоносы на переднем плане выполнены более тщательно. Цари и водоносы — единственные фигуры, выделенные цветом. Очевидно, что художник больше заботился об общем впечатлении, чем о деталях. Вместе со снегопадом сцена выглядит как моментальный снимок.

Интерпретация 
Брейгель переносит тему Поклонения волхвов из восточного окружения на свою фламандскую родину. Картина была создана во время так называемого Малого ледникового периода, когда необычайно суровые зимы поразили Европу. С современной точки зрения, картина принадлежит к серии, в которой Брейгель каждый раз изображал зиму по-разному. Руины в правом углу картины в прежние времена часто интерпретировались как романская церковь, но сегодня это, скорее всего, полуразрушенный дом или, возможно, крепость. На это указывает небольшая башня-турель в левом верхнем углу. На заднем плане нечетко видно второе большое разрушенное здание.

Происхождение и датировка 
Первые сведения о картине появились 17 июля 1696 года в описи имущества кельнского мецената и коллекционера Эберхарда Ябаха, который жил в Париже и принадлежал к богатой кёльнской династии Ябахов. Ранее он принадлежал силезскому дворянину графу Саурма. Описание картины переводится как «Зима со множеством фигур, на переднем плане три короля, поклоняющиеся Господу; много падающего снега и маленький ребёнок, катающийся на санках по льду; старый Брейгель» (ориг. «Ein Winter mit einer Menge Figuren, im Vordergrund die drei Könige, die Unseren Herrn anbeten; es fällt viel Schnee und ein kleines Kind fährt mit einem Schlitten über das Eis; der alte Bruegel»). Однако в современных исследованиях она приписывается Брейгелю только с 1931 года. Дата в левом нижнем углу при увеличении читается как 1563 год: M.D.LXIII. Поэтому, картина является первой из серии зимних картин: «Охотники на снегу» из цикла картин «Времена года», «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц» (обе 1565), «Перепись в Вифлееме» (1566) и «Избиение младенцев» (ок. 1566). Картина находится в коллекции Музея Оскара Райнхарта в Винтертуре.

Существует множество копий этой картины, большинство из них выполнены Питером Брейгелем Младшим. Однако снегопад на этих картинах в основном отсутствует.

Брейгель написал и другие картины на тему Поклонения волхвов: в 1564 году — «Поклонение волхвов», которая находится в Лондонской национальной галерее. Другая картина примерно 1564 года с тем же названием — темперная живопись на ткани хранится в Королевских музеях изящных искусств в Брюсселе. До наших дней дошло лишь несколько картин, выполненных в подобной технике.

Изображения снегопада до Брейгеля 
Первое известное изображение снегопада находится в ратуше Сиены. Амброджо Лоренцетти в 1337-39 годах изобразил четыре времени года, в том числе «Зиму» — человека в метель, в шапке и толстой шубе, держащего снежок. Мазолино да Паникале в 1420-х годах изобразил легенду об «Основании Санта-Мария Маджоре». Выпавший там снег в середине лета показал не только местоположение, но и план местности, где должна была быть построена церковь Святой Марии.

Примечания 

Картины Питера Брейгеля Старшего
Картины по сюжетам Нового Завета
Картины XVI века